Шамсудинов, Рамазан Шамсудинович (род. 1988) — российский борец вольного стиля.
 Шамсудинов, Фахредин Шамсудинович (1907—1983) — советский и узбекский государственный и партийный деятель.